Меритерії ( — рід вимерлих тварин із ряду хоботних, які жили в період від палеоцену до раннього олігоцену на території Північної Африки від Єгипту до Сенегалу.

Опис 
Moeritherium мали розміри великої свині з бочкоподібним тілом і короткими ногами, 60–70 см заввишки, 200–300 см у довжину і вагою 180–200 кг. Голова була довгою з примітивними зубами і двома маленькими іклами в нижній щелепі. Очі й вуха стояли високо на голові, аби бути над водою під час купання. Moeritherium, ймовірно, проводили більшу частину свого часу у воді — річках, озерах і болотах, де харчувалися рослинами. Ймовірно, тварини мешкали невеликими групами.

Галерея 

Вимерлі хоботні
Вимерлі родини ссавців
Роди ссавців